Junicupen är en handbollstävling på gräs för ungdomar som anordnas varje sommar sedan 1974 i Uddevalla av GF Kroppskultur.

Externa länkar
Junicupen
GF Kroppskultur

Handbollsturneringar